Гусарская рулетка:

 Гусарская рулетка — экстремальная азартная игра или пари с летальным исходом, иное название русской рулетки
 «Гусарская рулетка» — песня из репертуара Любови Успенской